Дзиґа — іграшка, найпростіший гіроскоп.
  — одна з трьох поз обертання у фігурному ковзанні.
 «Дзиґа» — львівська мистецька громада.
 «Дзиґа» — фільм російського режисера Василя Сігарева (2009).
 «Дзиґа» — японський аніме-серіал.

Ім'я 
 Дзиґа Вертов (справжнє ім'я Давид Абельович Кауфман; 1896—1954) — російський радянський режисер.
 Дзиґа — персонаж книжки М. М. Носова «Пригоди Незнайка і його товаришів», малючка із Зеленого міста.

Див. також 
 ДримбаДаДзиґа
 «Золота дзиґа» — нагорода Української кіноакадемії.